Szkolne Muzeum Motoryzacji w Toruniu – placówka muzealna w Toruniu, prowadzona przez Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu.

Charakterystyka 
Muzeum gromadzi ponad 100 zabytkowych pojazdów: samochodów, motocykli, motorowerów, motocykli żużlowych, gokartów, rowerów. Wszystkie eksponaty zostały pozyskane i odrestaurowane przez uczniów wymienionej Szkoły (nieodpłatnie), w ramach prac dyplomowych. Zrekonstruowane pojazdy są sprawne i są okazjonalnie wykorzystywane podczas różnych imprez. 
Opiekę nad Muzeum sprawuje Andrzej Marchlewicz, placówka znajduje się na terenie Szkoły. Kwestie prawne reguluje Statut Szkoły, której muzeum podlega.
Szkoła prowadząca Muzeum organizuje lekcje muzealne dla uczniów oraz festyny z udziałem zabytkowych samochodów. Obecnie zbiorami opiekują się także absolwenci.

Historia 
Ideę Muzeum zapoczątkowali uczniowie Szkoły pod opieką Włodzimierza Wernera, wykonujący pracę dyplomową polegającą na odnowieniu starego i zdezelowanego Fiata Topolino. Odrestaurowany model został oddany Szkole i stał się inspiracją dla innych uczniów do podejmowania podobnych inicjatyw. 
przez kolejne lata, do roku 2005 uczniowie Szkoły, w ramach szkolnych prac dyplomowych wykonywali naprawy starych motocykli. Zniszczone, niesprawne maszyny pozyskiwano z różnych źródeł, łącznie ze złomowiskami. Uczniowie sami pokrywali koszty prac, mimo to chętnie godzili się, by zrekonstruowany sprzęt pozostawał w Szkole jako darowizna. Przez ten czas Muzeum zgromadziło dziesięć samochodów oraz 103 pojazdy jednośladowe przekazane w formie darowizn. W 2005 roku, w wyniku reformy systemu oświaty,  zmieniły się zasady egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zrezygnowano z prac dyplomowych na rzecz testów teoretycznych. Dynamiczny proces restauracji zabytkowych pojazdów został zahamowany, jednak doskonale zakonserwowane pojazdy stały się bazą do stworzenia jednej z nielicznych tego rodzaju szkolno- muzealnej placówki w Polsce.

Zasady zwiedzania Muzeum 
Wstęp do Muzeum jest bezpłatny po wcześniejszym umówieniu (Muzeum nie jest komercyjne). Istnieje możliwość wsparcia finansowego placówki dobrowolnymi wpłatami. Istnieje możliwość wykonywania zdjęć bez żadnych opłat. Eksponaty zgromadzone są w kilku wystawach, odwiedzających oprowadza przewodnik.

Muzeum w mediach 
Szkolnemu Muzeum został poświęcony jeden z odcinków programu Legendy PRL emitowanego na kanale TVN Turbo. Program opowiada o historii Muzeum, jego powstaniu, prezentuje poszczególne modele.

Ekspozycja

Polskie modele

Modele produkcji niemieckiej

Pojazdy produkcji czeskiej

Pojazdy produkcji włoskiej

Pojazdy produkcji węgierskiej

Pojazdy produkcji radzieckiej

Pojazdy produkcji japońskiej

Pojazdy produkcji francuskiej

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Szkolne Muzeum Motoryzacji w Toruniu
Muzea motoryzacji w Polsce